Влади́мир Никола́евич Нико́льский:
 Никольский, Владимир Николаевич (1821—1872) — русский правовед, историк права.
 Никольский, Владимир Николаевич (1946—2021) — советский и украинский историк.